Иванович:
 Ива́нович — русское отчество от имени Иван.
 Ива́нович (, ) — сербская, черногорская и хорватская фамилия. Ивано́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Иванович, Ана (род. 1987) — сербская теннисистка.
 Иванович, Андрей Викторович (род. 1968) — румынский пианист, педагог.
 Иванович, Божидар (род. 1949) — черногорский шахматист, гроссмейстер (1978).
 Иванович, Бранислав (род. 1984) — сербский футболист.
 Иванович, Джордже
 Иванович, Душко (род. 1957) — черногорский баскетбольный тренер.
 Иванович, Иван Иванович (наст. фамилия — Сведенцов; 1842—1901) — российский писатель.
 
 Иванович, Ион (1845—1902) — румынский композитор и военный капельмейстер.
 Иванович, Катарина
 Иванович, Корнелий Агафонович (1901—1982) — советский учёный-педагог, специалист по сельскохозяйственному образованию, академик АПН СССР (1959).
 Иванович, Милан
 Иванович, Михайло (1874—1949) — черногорский политический деятель.
 Иванович, Неманья (род. 1997) — сербский футболист.
 Иванович, Оливер (1953—2018) — сербский политик.
 Иванович, Юрий (род. 1958) — русский писатель.

См. также 
 Ивановичи

Примечания